Дом Моцарта
  — дом в Аугсбурге, в котором в 1719 году родился Леопольд Моцарт. 
 Дом Моцарта — дом в Вене, в котором в 1784—1787 годах жил Вольфганг-Амадей Моцарт.
 См. также